

Patronyme 
 Jules Steeg, pasteur protestant et homme politique français ;
 Théodore Steeg, homme politique français, fils de Jules Steeg.
 Gouvernement Théodore Steeg.

Toponyme 
 De Steeg, village néerlandais de la commune de Rheden, dans le Gueldre.
 Steeg, une commune autrichienne du Tyrol.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme